Champions League 2000/01 steht für:
 EHF Champions League 2000/01, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2000/01, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2000/01, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 LEN Champions League 2000/01, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2000/01, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 2000/01 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2000/01 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2000
 Champions League 2001
 Champions League